Stodola può riferirsi a:

 Aurel Stodola (1859-1942) ingegnere e inventore
 3981 Stodola, satellite a lui dedicato 
 Emil Stodola (1862-1945), politico
 Ivan Stodola (1888-1973), nipote di Aurel, scrittore, drammaturgo e medico